World Cyber Games 2000 (или WCG Challenge) — чемпионат World Cyber Games был проведён в Южной Корее в парке развлечений Everland города Йонъин с 7 по 15 октября 2000 года. В играх приняли участие 174 игрока из 17 стран мира. Призовой фонд чемпионата составил 200,000$.

Страны-участницы 
В соревновании приняли участие игроки из 17 стран мира:

Официальные игры чемпионата 
Соревнования проводились по 4 дисциплинам.

Шутер от первого лица:
  Quake III Arena (1 на 1)

Стратегии в реальном времени:
  StarCraft: Brood War (1 на 1)
  Age of Empires II: The Age of Kings (1 на 1)

Спортивный симулятор:
  FIFA 2000 (1 на 1)

Результаты

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки 
 WCG Russia — Официальный сайт Российских отборочных игр.
 WCG — Официальный сайт World Cyber Games.

2000